Биттенкорт () — французская фамилия. Известные носители:

 Биттенкорт, Теофило (1900—1988) — бразильский футболист, нападающий.
 Биттенкорт да Коста, Фабио (род. 1977) — бразильский футболист, полузащитник.
 Биттенкурт, Леонардо (род. 1993) — немецкий футбольный полузащитник, выступающий за клуб «Боруссия» (Дортмунд).